Минья́р-Белору́чев — фамилия.

 Миньяр, Александр Константинович (настоящая фамилия Белоручев; 1852—не ранее 1890) — российский и польский композитор.
 
 Миньяр-Белоручев, Рюрик Константинович (1922—2000) — советский педагог, профессор МГИМО, внёсший значительный вклад в теорию и практику перевода.
 Миньяр-Белоручева, Алла Петровна (род. 1953) — российский лингвист, профессор МГУ,